Donald Thompson, Don Thompson
 Donald C. Thompson (1884–1947) – amerykański fotograf wojenny
 Don Thompson, Donald Newlin Thompson (1923–2009) – amerykański baseballista
 Donald C. Thompson (ur. 1930) – amerykański admirał
 Donald Thompson (1931–2005) – brytyjski polityk
 Don Thompson, Donald James Thompson (1933–2006) – brytyjski lekkoatleta chodziarz, mistrz olimpijski
 Don Thompson, Donald Winston Thompson (ur. 1940) – kanadyjski muzyk jazzowy
 Don Thompson (ur. 1956) – amerykański filmowiec, producent i scenarzysta

 Donald Thompson – amerykański szermierz, olimpijczyk